Il singolare maschile del Brisbane International 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Andy Murray era il detentore del titolo, e si è riconfermato battendo in finale Grigor Dimitrov per 7-60, 6-4.

Teste di serie 

 Andy Murray (campione)
 Milos Raonic (secondo turno)
 Gilles Simon (quarti di finale)
 Aleksandr Dolgopolov (quarti di finale)

  Kei Nishikori (semifinale, ritirato per infortunio al ginocchio sinistro)
  Florian Mayer (secondo turno)
  Jürgen Melzer (quarti di finale)
  Martin Kližan (primo turno)

Qualificati 

 Denis Kudla (primo turno)
 Ryan Harrison (primo turno)

 John Millman (secondo turno)
 Jesse Levine (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brisbane International 2013
ATP World Tour 2013